Echinorhynchida är en ordning av hakmaskar. Echinorhynchida ingår i klassen Palaeacanthocephala, fylumet hakmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Echinorhynchida